Příjmení Reichel nosí více významných osobností:

 František Reichel (1938–2020) – český a československý politik ČSL
 Kristian Reichel (* 1998) – český hokejový útočník
 Martin Reichel (* 1973) – německý hokejista českého původu
 Robert Reichel (* 1971) – český profesionální hokejista
 Tomáš Reichel (* 1971) – český nakladatel